Jako trať 170 jsou v jízdním řádu pro cestující společně uvedeny tyto tratě:
 Železniční trať Praha–Plzeň (příměstská doprava Praha–Beroun vyčleněna do tabulky 171)
 úsek Plzeň–Klatovy tratě Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín

170